«Young America» — американский короткометражный немой комедийный фильм, снятый на студии Мутоскоп и Байограф. Премьера фильма состоялась в июне 1897 года.

Сюжет 
Фильм показывает пару, которая занимается любовью в живописном саду. И вдруг один молодой человек всё портит, поджигая петарды, что приводит к забавным последствиям.

Производство 
Съёмки фильма проходили в заливе Баззардс.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке